Ташкент 2012 — второй турнир серии Гран-при ФИДЕ 2012/2013 годов, проходил в Ташкенте с 21 ноября по 5 декабря.

Участники

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Гран-при ФИДЕ
Соревнования по шахматам в Узбекистане
2012 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2012 году
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года